En 

de la voïvodie de Grande-Pologne :
 Baranów, commune (gmina) rurale du powiat de Kępno.
 Baranów, village et siège de cette commune.

de la voïvodie de Lublin :
 Baranów, commune 
 Baranów, village et siège de cette commune.

de la voïvodie de Mazovie :
 Baranów, commune 
 Baranów, village et siège de cette commune dans le powiat de Grodzisk Mazowiecki.
 Baranów, village dans le powiat de Lipsko.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Baranów, village du powiat de Busko Zdrój.
 Baranów, village du powiat de Kazimierza Wielka.